María Magdalena de Austria-Tirol (¿?, 17 de agosto de 1656 - ¿?, 21 de enero de 1669). Archiduquesa de Austria.

Vida  
María Magdalena era la segunda hija del archiduque Fernando Carlos de Austria-Tirol y de su esposa, Ana de Médici, la hija del gran duque Cosme II de Toscana y de la archiduquesa María Magdalena de Austria-Estiria (hija de Carlos II de Estiria, Archiduque de Austria, y de María Ana de Baviera. 

Era, además, hermana menor de la emperatriz Claudia Felicidad de Habsburgo, segunda esposa del emperador Leopoldo I de Habsburgo.

Se sabe muy poco de su vida, ya que murió muy joven.

Está enterrada en la cripta de la Jesuitenkirche (Iglesia de los Jesuitas) de Innsbruck.

Linaje

Casa de Austria
Niños fallecidos